Feature Driven Development -metodologia agile di sviluppo software
Fede di deposito – documento rappresentativo di merce depositata presso un magazzino generale
Fixed disk drive – tipologia di dispositivo di memoria di massa
Floppy disk drive – dispositivo atto alla lettura e scrittura del floppy disk
Frequency Division Duplex – in telecomunicazioni, tecnica di trasmissione in duplex a divisione di frequenze